Groenplaats, een plein in Antwerpen
Groenplaats (premetrostation), een metrostation onder datzelfde plein
Groenplaats (Rekem), een plein in Oud-Rekem